Sangue do Meu Sangue ist der Name folgender Werke:

 Sangue do Meu Sangue (Fernsehserie 1969), brasilianische Fernsehserie
 Sangue do Meu Sangue (Fernsehserie 1995), brasilianische Fernsehserie  
 Sangue do Meu Sangue (Film), portugiesischer Spielfilm aus dem Jahr 2011